Sylwester z Polsatem – sylwestrowe widowisko muzyczne organizowane i emitowane na antenie Telewizji Polsat od 2006 roku.

Sylwester z Polsatem na przestrzeni lat

Prowadzący

Oglądalność

Uwagi

Przypisy 

Festiwale popowe w Polsce